Soli steht für:

 Solidaritätszuschlag, ein Zuschlag zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer in Deutschland
 Solidarpakt, eine Vereinbarung im Rahmen des Länderfinanzausgleichs über Zahlungen an die ostdeutschen Bundesländer
 Solidaritätsbeitrag in der damaligen DDR
 Solo (Musik) (plural: Soli), ein Element eines Musikstückes
 Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität (1896 gegründet)
 Solidaritätsjugend Deutschlands (1954 gegründet), dessen Jugendorganisation
 Soloi (Zypern), ein eisenzeitliches Stadtkönigreich auf Zypern
 Soloi (Kilikien), eine Hafenstadt in Kilikien
 Soli (Benin), Arrondissement in Benin
 Soli (BiH), ehemalige Region in Bosnien
 Titularbistum Soli

Personen:
 Abdourahamane Soli (1938–2016), nigrischer Jurist, Politiker und Autor
 Agnese Soli (* 1987), italienische Basketballspielerin
 Fabio Soli (* 1979), italienischer Volleyballspieler und -trainer
 Kalani Soli (* 1998), amerikanisch-samoanische Tennisspielerin
 Karen Soli (* 1948), US-amerikanische Politikerin
 Pia Soli (1933–2017), italienische Schriftstellerin, Journalistin und Fotografin
 Tatjana Soli, US-amerikanische Schriftstellerin
 Tina Soli (* 1972), norwegische Illustratorin

Siehe auch:
 Solli
 Solly
 Zoli